Ниже приведён список интегралов (первообразных функций) от рациональных функций.

 

 

 

    

 

 

 

  для 

 

 

 

 

 

 

  для 

  для 

  для 

  для 

 

 

  для 

  для 

  для